Сумм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сумм, Александра (род. 1989) — французская скрипачка российского происхождения.
 Сумм, Любовь Борисовна — российская переводчица.
 Сумм, Борис Давидович (1933—2005) — учёный-химик, соросовский профессор, заслуженный профессор МГУ. См. также 
 Сум (значения)
 Сума
 Сумма